Тимофе́й Васи́льев:
 Васильев, Тимофей Алексеевич (1783—1838) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Васильев, Тимофей Васильевич (1897—1939) — советский юрист, мордовский общественный деятель.
 Васильев, Тимофей Петрович (1918—2004) — Герой Советского Союза.